Вацлав Скугравы (; , Слани, Чехословакия) — чешский хоккеист, нападающий. Чемпион Чехии 2009 года. Участник чемпионата мира 2008 года. Известен по выступлениям за клуб чешской Экстралиги «Карловы-Вары».

Биография 
Вацлав Скухравы начал свою карьеру в 1999 году, дебютировав в Экстралиге за «Карловы-Вары». Сезон 1999/2000 он провёл в чешской второй лиге за «Итонг Брно». Следующие два сезона играл за «Кладно». Летом 2002 года вернулся в «Карловы-Вары», в котором отыграл почти всю свою карьеру. В 2009 году в качестве капитана привёл «Карловы-Вары» к первому в истории клуба титулу чемпионов Чехии. В Экстралиге также играл за команды «Литвинов» и «Ческе-Будеёвице».

С 2005 по 2009 год играл за сборную Чехии. Был участником чемпионата мира 2008 года, на котором сыграл 2 матча.

Достижения 

 Чемпион Экстралиги 2009
 Серебряный призёр Экстралиги 2008

Статистика 
 Экстралига — 1041 игра, 500 очков (224 шайбы + 276 передач)
 Первая чешская лига — 193 игры, 110 очков (50+60)
 Вторая чешская лига — 49 игр, 39 очков (19+20)
 Сборная Чехии — 37 игр, 12 очков (5+7)
 Всего за карьеру — 1320 игр, 661 очко (298+363)

Семья 
Сын Вацлава Скухравы Матей (род. 09.12.2003 г.) — хоккеист, играет в нападении за юниорскую команду «Карловы-Вары» (до 16 лет).Сын Якуб 07.12.2006.Играет за команду Карловы-Вары до 16лет.

Ссылки 

 Профиль на сайте ХК «Энергия» Карловы-Вары
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации
 Статистика на eliteprospects.com

Хоккеисты Чехии
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Кадань»
Игроки ХК «Рытиржи Кладно»
Игроки ХК «Литвинов»
Игроки ХК «Мотор» Ческе-Будеёвице
Игроки ХК «Энергия» Карловы Вары
Хоккейные нападающие